FAD peut désigner :
 flavine adénine dinucléotide, un cofacteur d'oxydo-réduction dérivant de la riboflavine (vitamine B2) ;
 Fusil Automático Doble, un fusil d'assaut péruvien.